Unter dem Titel Pesma za Evroviziju ’23 fand am 4. März 2023 der serbische Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool (Vereinigtes Königreich) statt. Es gewann Luke Black mit dem Titel Samo mi se spava.

Format

Konzept 
Am 25. August 2022 bestätigte Radio-Televizija Srbije (RTS) seine Teilnahme am Eurovision Song Contest 2023.

Beitragswahl 
Zwischen dem 1. September und dem 1. Dezember 2022 konnten interessierte Künstler ihre Beiträge bei RTS einreichen. Ursprünglich sollte die Frist am 15. November 2022 enden, jedoch wurde sie auf 1. Dezember verschoben. Die Beiträge mussten dabei in einer der Amtssprachen Serbiens eingereicht werden (Serbisch, Ungarisch, Bosnisch, Romani, Albanisch, Rumänisch, Kroatisch, Bulgarisch, Mazedonisch oder Russinisch). Am 9. Januar wurde bekannt, dass 200 Lieder eingereicht wurden.

Moderation 
Am 10. Februar 2023 wurden die Moderatoren für die Sendung bekanntgegeben. Dragana Kosjerina und Milan Marić werden die Moderation auf der Bühne übernehmen, wohingegen Kristina Radenković und Stefan Popović den Green Room moderieren werden.

Teilnehmer 
Die Teilnehmer wurden am 9. Januar 2023 veröffentlicht. Tijana Dapčević nahm bereits 2014 für Nordmazedonien am Eurovision Song Contest teil. Die Band Hurricane nahm 2021 am Song Contest teil, jedoch unter anderer Besetzung.

Halbfinale 
Die Startreihenfolge der beiden Halbfinale wurde am 27. Januar 2023 bekanntgegeben.

Erstes Halbfinale 
Das erste Halbfinale fand am 1. März 2023 statt.

 Kandidat hat sich für das Finale qualifiziert.

Detailliertes Juryvoting

Zweites Halbfinale 
Das zweite Halbfinale fand am 2. März 2023 statt.

 Kandidat hat sich für das Finale qualifiziert.

Detailliertes Juryvoting

Finale 
Das Finale soll am 4. März 2023 stattfinden.

Detailliertes Juryvoting

Siehe auch 

 Eurovision Song Contest 2023
 Serbien beim Eurovision Song Contest

Einzelnachweise 

Serbische Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest
Musikwettbewerb 2023